Сагач Вадим Федорович — український вчений-патофізолог, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.
 Сагач Ігор Михайлович (19 травня 1956, Київ, Українська РСР, СРСР) — український дипломат.